Анатолий Вишневский:
 Вишневский, Анатолий Григорьевич (1935—2021) — демограф, экономист, писатель и историк литературы.
 Вишневский, Анатолий Николаевич (1915—1969) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1959).
 Вишневский, Анатолий Петрович (1924—1944) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.